Fietssnelweg F27 van Aalst naar Mechelen in België
 Fokker F27, vliegtuig